Socjalistyczna Partia Wielkiej Brytanii () jest najstarszą partią wolnościowo-socjalistyczną w Wielkiej Brytanii. Partia wydaje pismo „Socialist Standard”.

Przypisy 

Brytyjskie partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne